En la Mitologia grega:
 Euríal (Eneas) en la mitologia grega fou un dels companys d'Eneas. Es feu amic de Nisos, al qual ajudava sempre en les seues comeses. Va morir al costat seu en un combat contra els rútuls.
 Euríal (Ilíada) és un personatge de la Ilíada.
 Euríal fou el nom d'un heroi, fill de Mecisteu. Va participar en la guerra dels epígons contra Tebes, i després en la guerra de Troia.

 Altres significats:
 Euríal (Siracusa) és una fortalesa de Siracusa.
 Rhinolophus euryale és el nom científic del ratpenat de ferradura mediterrani.
 Euryalus és el nom de diversos vaixells de guerra del Regne Unit.
 4007 Euryalos és un asteroide.